Сент-Йор:
 Сент-Йор — французская коммуна в департаменте Алье региона Овернь
 Сент-Йор — французская лечебно-столовая минеральная вода